

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 John Smeaton

1759 na ciência